Kullmer ist der Familienname folgender Personen:

Arthur Kullmer (1896–1953), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
Lore Kullmer (1919–2011), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
Ottmar Kullmer (* 1964), Paläoanthropologe